Plaatsen
 Vaughan (Ontario), een stad in de Canadese provincie Ontario
 Vaughan (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi

Personen
 James Vaughan (doorverwijspagina)
 Sarah Vaughan, Amerikaans zangeres
 Stevie Ray Vaughan, Amerikaans zanger en gitarist